Wellesley – gmina w Kanadzie, w Ontario
 Wellesley – australijska wyspa w Zatoce Karpentaria

Miejscowości w USA:
 Wellesley – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
Gminy w USA:
 Wellesley (ang. Wellesley Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk